Amel kan syfta på:

Personer
 Amel  (1957–), en svensk internetexpert, se Anne-Marie Eklund Löwinder
 Amel Bent (1985–), en fransk sångare, se Amel Bentbachir
 Amel Larrieux (1973–), r&b-sångare

Geografi

Belgien 

 Amel, Belgien – en kommun i Vallonien, Province de Liège, 
 Amel (ort) – en ort i Vallonien, Province de Liège,

Frankrike 

 Amel-sur-l'Étang –  en kommun i departementet Meuse i regionen Lorraine

Libanon 

 Jabal ‘Āmil – en bergskedja

Se även
 Amblève

Robotskapade Belgienförgreningar